Лема́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Лемаев, Василий Петрович (1902—1991) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б) в 1937—1938.
 Лемаев, Михаил Павлович (род. 1986) — российский легкоатлет.
 Лемаев, Николай Васильевич (1929—2000) — советский государственный деятель, министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР (1985—1989), министр химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР (1989—1990).